Орахова —  населённый пункт (село) в общине Градишка Республики Сербской в БиГ
 Орахова —  населённый пункт (село) в общине Котор-Варош Республики Сербской в БиГ